Иштабáх ( — «да будет восхвалённым») в талмудическом иудаизме — благословение после утреннего пения псалмов.

Текст 
Молитва «Иштабах» составлена из трёх частей, каждая из которых оканчивается фразой «во веки». Темой молитвы является перечисление и повторение титулов Всевышнего и славословие.

В будни 

Да будет восхвалённым имя Твоё всегда, (Царь наш,) Царь Великий и Святой на небесах и на земле, ибо достоин Ты, Господи, Боже наш, песни и славы, халеля и псалма, могущества и власти, вечности и силы, благословений, благодарений, царства отныне и во век!

И Тебя мы благодарим, и имени Твоему мы воздаём хвалу, ибо Ты — Бог богов и Господь господ, и годы Твои не завершатся во веки!

Благословен Ты, Господи, Царь Великий славословий, Бог Владыка благодарений, Предпочитающий песнь и псалм, Царь, Бог Живой и Сущий во веки!

В субботу 
По субботам и праздникам до молитвы «Иштабах» поют вставку «Нишмат», таким образом в особые дни Иштабах — расширен.

Порядок 
Иштабах — завершающее благословение. Произносят по будням утром в завершение «ежедневного халеля» — пения нескольких псалмов псукей де-зимра. Иштабах сочинён в постталмудическое время, поэтому не упомянут в вавилонском Талмуде. По мнению Абудархама в начале Иштабах содержится акростих, по начальным буквам слов указан автор — Шломо. По мнению исследователей слова «царь наш» — лишние, так как следующее за ними слово «царь» выглядит неоправданным повтором «царь наш царь великий». Другие исследователи находят акростих авторства в сефардском нусахе в конце Иштабах — Авраам. По субботам и праздникам после псалмов и других библейских поэтических отрывков утренней молитвы Иштабах увеличен вступительной вставкой — молитвой «Нишмат».

Литература

Примечания

См. также 
 Барух ше-амар

Еврейские молитвы и благословения
Арамейские слова и выражения